Иезуаты блаженного Иеронима («слуги Иисуса», «конгрегация апостольских клириков блаженного Иеронима») — члены духовного католического сообщества которое старалось вести образ жизни приближенный к образцу служения оставленному ранними апостолами. Изначально, исходя из жития отца основателя - святого Джованни Коломбини  , это было нищенствующее (см. Нищенствующий орден) и отчасти дурашливое товарищество практиковавшее самоуничижение, равенство, общность имущества, раздачу милостыни и проповедовавшее покаяние в грехах. Члены общества также работали в госпиталях и осуществляли уход за больными (в том числе во время эпидемий чумы), оказывали помощь в погребении умерших. Иезуаты распространились не только в Италии, но и в Южной Франции (Тулуза). 

Братство было основано в 1360 году довольно прижимистым сиенским купцом Джованни Коломбини оказавшимся под невероятно сильным влиянием житийной литературы перевернувшим весь образ его жизни и мышления. Как монашествующий орден братство было утверждено уже гораздо позднее папой Урбаном V, - в год смерти Джованни Коломбини 1367, и незадолго до его смерти (31 июля). Первоначальные слегка видоизмененные правила устава ордена бенедиктинцев были впоследствии заменены правилами ордена Августинцев.

Братство отличалось суровой аскетичной жизнью и требовало себе людей под стать. Соответственно существовал и механизм отбора подходящих кандидатов. Длительное время в ранней истории братства в него было очень сложно попасть из-за очень жёстких отборочных испытаний выпадавших на долю кандидатов. Так что один из братьев (сын некоего Никколо ди Нердуза) даже сказал впоследствии что ему было-бы проще умереть чем перенести испытание (глава 9-я жития). С  1606 года, спустя 239 лет с момента основания ордена в члены конгрегации стали приниматься священники.

Спустя некоторое время братия ордена отошла от той ужасной жизни в нищете и аскезе которую некогда практиковали его отцы-основатели и часто занималась производством коньяка и аптечным бизнесом. По тем или иным причинам в итоге орден заметно разбогател. В 1668 году, практически едва отметив своё трёхсотлетний юбилей орден был упразднён указом папы Климента IX, поскольку Венецианская республика пожелала воспользоваться обширными богатствами ордена для продолжения войны с турками. Но так как нельзя было просто так прийти и забрать деньги из казны, то официальной причиной роспуска ордена стали преобладающие в нём мирские тенденции и уход от изначально принятого устава.

Женская ветвь ордена 
Орден («Иезуатинок», или «Сестёр Посещения праведной Елисаветы Пресвятой Девой Марией») был основан в 1367 г. родственницей Коломбини Екатериной (ум. 20 октября 1387) и просуществовал до 1872 г., когда большинство общин были упразднены по причинам своей малочисленности. При этом женская ветвь ордена лучше сохранила изначальный дух братства чем мужская. Последняя женская община в Лукке была закрыта в 1954 г.

Примечания

Литература 
 

Католические ордены
Блаженный Иероним
Объекты, названные в честь Иисуса Христа
Организации, основанные в 1367 году